Meadville, une ville située dans le Mississippi ;
 Meadville, une ville située dans le Missouri ;
 Meadville, une ville située en Pennsylvanie.